Лито́вцев (Лито́вцева) — фамилия.

Известные носители:
 Литовцев, Дмитрий Иванович (1922—1989) — советский военачальник, генерал-полковник (1971).
 Литовцева, Нина Николаевна (настоящая фамилия Левестамм, по мужу — Качалова; 1878—1956) — русская и советская актриса, театральный режиссёр и педагог.